Surendranagar (district), een district van de Indiase staat Gujarat
 Surendranagar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Surendranagar